Massospora är ett släkte av svampar. Massospora ingår i familjen Entomophthoraceae, ordningen Entomophthorales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Massospora